

Кайнар — аул, Аккольський район, Акмолинська область
 Кайнар — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Кайнар — аул, Алгинський район, Актюбинська область
 Кайнар — станційне селище, Байзацький район, Жамбильська область
 Кайнар — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Кайнар — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Кайнар — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Кайнар — село, Карасайський район, Алматинська область
 Кайнар — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Кайнар — село, Кокпектинський район, Абайська область
 Кайнар — аул, Кордайський район, Жамбильська область
 Кайнар — аул, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Кайнар — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Кайнар — село, Нуринський район, Карагандинська область
 Кайнар — село, Райимбецький район, Алматинська область
 Кайнар — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Кайнар — село, Сузацький район, Туркестанська область
 Кайнар — село, Талгарський район, Алматинська область
 Кайнар — село, Толебійський район, Туркестанська область

Кайнар — село, Восейський район, Хатлонська область

Див. також 
 Аккайнар
 Аккоз-Кайнар
 Бескайнар
 Далакайнар
 Кайнарли
 Кизилкайнар
 Коккайнар
 Колькайнар